Александра Хорошилова:
 Хорошилова, Александра Владимировна (в замужестве Архангельская; 1922—1997) — участница Великой Отечественной войны, гвардии лейтенант.
 Хорошилова, Александра Ивановна (1913—1987) — Герой Социалистического Труда, бригадир колхоза.